Serikornis est un genre éteint de petits dinosaures à plumes, des théropodes paraviens. Il n'est connu que par un seul squelette fossile complet, provenant de la formation de Tiaojishan de la province du Liaoning en Chine dans un niveau de l'Oxfordien (Jurassique supérieur), dont l'âge, obtenu par datation radiométrique à l'uranium-plomb, est de  (millions d'années). Il est indiqué par les inventeurs du genre qu'il appartient au biote de Yanliao.

Ce spécimen unique a été nommé : Serikornis sungei par Ulysse Lefèvre, Andrea Cau, Aude Cincotta, Dongyu Hu, Anusuya Chinsamy, François Escuillié, Pascal Godefroit en 2017.

Description 
 
Le squelette fossile de Serikornis est remarquable à la fois parce qu’il est complet avec tous ses os en connexion anatomique, et aussi par la grande variété et extension des empreintes de son système tégumentaire qui l'entoure. 
Les empreintes de plumes sont de différents types, des groupes de plumes duveteuses sur le cou, de courtes plumes fines et symétriques sur les bras et à la fois de longues plumes duveteuses et pennées sur les pattes.
Son anatomie et ses plumes le rapprochent aussi bien des oiseaux et des théropodes évolués de la famille des dromaeosauridés comme Microraptor. 

La morphologie de son squelette indique une vie au sol et une inaptitude probable à voler. 

La partie avant de sa queue est couverte de filaments et son arrière de fines rectrices.  Serikornis  se distingue en outre par ses très grandes dents antérieures maxillaires, environ deux fois plus longues que les autres. L'animal montre de petites cavités pneumatiques dans ses vertèbres cervicales, qui ont pu être observées grâce à une technique de microscan appelée luminographie.

Classification 
Les deux analyses phylogénétiques réalisées en 2017 qui intègrent Serikornis, placent celui-ci parmi les dinosaures à plumes proches de l'origine des oiseaux :
 comme un Paraves basal selon ses inventeurs Lefèvre  ;
 comme un Avialae de la famille des Anchiornithidae selon A. Cau .

Ces deux analyses aux résultats contradictoires ont conduit à l'élaboration des cladogrammes très différents.

Pour les inventeurs du genre en 2017 (Lefèvre ), Serikornis, avec d'autres paraviens chinois comme son groupe frère Eosinopteryx, est en position basale au sein de ce clade :

Pour Andrea Cau et ses collègues, en s'appuyant sur la description en 2017 du nouveau genre Halszkaraptor, Serikornis est placé parmi les Avialae en groupe frère dAurornis au sein de la famille des Anchiornithidae créée, également en 2017, par C. Foth et Oliver Rauhut :

Notes et références

Voir aussi

Annexes

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Histoire évolutive des oiseaux
 Formation de Tiaojishan

Genre de paraviens préhistoriques (nom scientifique)
Dinosaure d'Asie
Dinosaure du Jurassique supérieur
Taxon fossile décrit en 2017